Отец Олег (Артёмов) (в миру Оле́г Владисла́вович Артёмов; , город Кисловодск Ставропольский край — , село Журавлёвка Белгородской области) — протоиерей Русской православной церкви, морской офицер, терский казак, военный священник. В качестве корабельного священника дважды участвовал в кругосветном плавании на судне «Адмирал Владимирский».

Биография 
Олег Артёмов родился в Кисловодске в 1957 году. Окончив школу, учился в Астраханском мореходном училище.В 1981 году женился, имеет троих детей (два сына и дочь) Служил на Тихоокеанском флоте, получив звание мичмана и специальность радиотехника. В возрасте 21 года был командиром маломерного судна по обслуживанию подлодок. Через несколько лет, выйдя в запас, вернулся на малую родину, работал на промышленных предприятиях. Когда начались боевые действия в Чечне, стал членом казачьего подразделения, воевал в составе Терского войска, получил звание кошевого атамана.

В 1998 году Олега Артёмова рукоположили во диакона, а через год — в священника. По словам Олега Артёмова, большую роль в его выборе духовного пути сыграл владыка Гедеон. Вернувшись на Ставрополье, в течение одиннадцати лет был настоятелем храма преподобного Сергия Радонежского в посёлке Комсомолец, «нёс служение председателя „военного“ отдела благочиния в Георгиевске».

В 2010 году, вернувшись на Дальний Восток, служил дивизионным священником в 25-й дивизии атомных подводных лодок на Камчатке, участвовал в трёх дальних походах. В 2012 году был инициатором создания корабельного храма на атомной подводной лодке «Челябинск». К октябрю 2014 года за его плечами было 14 выходов в море и 28 тысяч морских миль, пройденных под водой.

В 2014 году после прохождения в Москве курсов переподготовки военного духовенства его пригласили на служение помощником начальника Военной академии материально-технического обеспечения по работе с верующими курсантами в Санкт-Петербурге. В этот период он получил сан протоиерея.

Получив приглашение участвовать в экспедиции на научно-исследовательском океанографическом судне «Адмирал Владимирский», он в 2015 году в качестве корабельного священника совершил кругосветное плавание. Маршрут плавания включал поход к берегам Антарктиды. Поход затянулся на полгода, а судно не раз попадало в 8-бальные шторма. В ходе экспедиции медикам дважды пришлось проводить экстренные операции. В ходе похода Олег Артемов совершал богослужения у памятников российским морякам на разных берегах Мирового океана, посещал для пастырского окормления и публичных выступлений российские консульства и посольства. На Сейшельских островах российскими моряками была проведена поисковая экспедиция с целью найти могилу российского судового врача с фрегата «Разбойник» Александра Крупенина, похороненного в конце ХIX века. Над найденным местом упокоения Крупенина Олег Артемов отслужил службу и договорился об уходе за могилой с сотрудниками российского посольства.

В 2016 году как представитель военного отдела Санкт-Петербургской епархии принял участие в водном крестном ходе из Кронштадта до Хопылево Ярославской области, устроенном в честь 15-летия прославления адмирала Фёдора Ушакова.

27 мая 2017 года иерей Олег Артёмов был награждён саном протоиерея «за усердные труды во благо Святой Церкви».

В 2018 году отец Олег совершил второе кругосветное путешествие на борту судна «Адмирал Владимирский». В 2018 году об отце Олеге был снят документальный учебно-просветительский фильм «Протоиерей океанских глубин».

В ноябре 2020 года протоиерей Олег стал нести служение в храме святого великомученика Георгия Победоносца в Новой Ладоге. Одновременно он исполнял обязанности помощника командира ракетно-зенитной бригады по работе с военнослужащими.

Смерть 
Олег Артемов погиб 24 марта 2022 года, находясь в служебной командировке в селе Журавлёвка в Белгородской области, во время вторжения России на Украину. По данным российских СМИ, гибель священнослужителя произошла «при обстреле со стороны ВСУ из реактивной установки „Смерч“». По мнению, изложенному в «Газете.ru», отец Олег Артёмов стал первым погибшим при исполнении своего долга военным священником в постсоветской России.

29 марта в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга состоялось прощание с Олегом Артемовым. Отпевание совершил епископ Кронштадтский Назарий в сослужении епископа Бронницкого Савватия. 

Похоронен Олег Артёмов на военно-морском мемориале Серафимовского кладбища.

30 марта президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому погибший военный священник Олег Артемов был посмертно награждён орденом Мужества.

31 марта Следственный комитет возбудил дело по факту гибели священника.

Примечания

Ссылки 

 Между берегом и морем
  Несколько раз я мог не остаться в живых
 Кругосветка это серьёзно
 Позади 42500 морских миль
 История судна «Адмирал Владимирский»
 Учебно-просветительский фильм об отце Олеге «Протоиерей океанских глубин».

Протоиереи Русской православной церкви
Священники Русской православной церкви
Погибшие в ходе вторжения России на Украину (Россия)
Капелланы России
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании